Biografies:
 Dulce de León, en català Dolça I de Lleó (v. 1195 - v. 1245), reina de iure de Lleó
 Dulce Pontes (1969), cantant portuguesa
 Geografia: Dulce (Nou Mèxic), població estatunidenca de Nou Mèxic
 Gastronomia: Dulce de leche, en català Dolç de llet, dolç tradicional a diversos països llatinoamericans